Sud-Est (vertaling uit het Frans: "zuidoost") kan verwijzen naar:
 Sud-Est (Haïti), een departement van Haïti
 Sud-Est (luchtvaart), een vliegtuigbouwer

Zie ook:
Sudest